Gondolat, fogalom
 Gondolat (folyóirat) (1935–1937) a Kommunisták Magyarországi Pártja (KMP) legális folyóirata
 Gondolat Kiadó (korábban Gondolat Könyvkiadó) 1957-ben alapított budapesti magyar könyvkiadó vállalat
 Gondolat Zsebkönyvek (1974–1990) a Gondolat Kiadó ismeretterjesztő könyvsorozata